Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej 2009 – 8. edycja turnieju o mistrzostwo Afryki w piłce nożnej do lat 17 organizowanego przez CAF, która odbyła się w dniach 19 marca–2 kwietnia 2009 roku. Gospodarzem została Algieria. Cztery najlepsze reprezentacje awansowały do Mistrzostw Świata U-17 2009 w Nigerii.

Kwalifikacje

Runda wstępna 
W rundzie wstępnej wzięło udział 16 reprezentacji, które zostały podzielone na 8 par. Pierwsze spotkania zostały rozegrane w dniach 11–15, a rewanże 25–26 sierpnia 2008 roku. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do pierwszej rundy kwalifikacji.

Pierwsza runda 
W pierwszej rundzie wzięło udział 28 reprezentacji, które zostały podzielone na 14 par. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do drugiej rundy kwalifikacji.

Druga runda 
W pierwszej rundzie wzięło udział 14 reprezentacji, które zostały podzielone na 7 par. Zwycięzcy dwumeczów awansowali do turnieju głównego.

Zakwalifikowane drużyny 
  (gospodarz)

Stadiony

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa 

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Reprezentacje Gambii, Algierii, Burkiny Faso i Malawi awansowały do Mistrzostw Świata U-17 2009.

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki U-17 w piłce nożnej
2009 w Algierii
2009 w piłce nożnej
Piłka nożna w Algierii
Sport w Algierze